Aneto hace referencia a varios artículos:

Monte
Pico Aneto, monte de mayor altitud en los Pirineos.

Lugares
 Aneto (Huesca), núcleo de población perteneciente al municipio de Montanuy (provincia de Huesca, España).

Biología
 El nombre común de la planta Ammi majus.
 El nombre común de la planta Anethum graveolens.
Marcas comerciales
 Aneto (alimentación)''', nombre de un caldo envasado.